Palazzo Pubblico (Siena), een stadhuis en museum in Siena in Italië
Palazzo Pubblico (San Marino), stadhuis en vergaderplaats van het parlement van San Marino